Zhenru-Tempel (chin. Zhenru si) bezeichnet:

Zhenru-Tempel (Shanghai)
Zhenru-Tempel (Yongxiu)